Возница:
 Возни́ца — лицо, управляющее упряжными лошадьми, возничий (кучер).
 Возница, Каролин (1987—2011) — немецкая певица, модель, порноактриса.
 «Возница» — фильм шведского режиссёра Виктора Шёстрёма 1921 года.

Мифические возницы 
 Эвримедон (возница Агамемнона)
 Эвримедон (возница Нестора)
 Гиерокл (возница)
 Автомедонт — возница Ахилла.
 Миртил — возница Эномая.

См. также 
 Возничий